Михаи́л Луце́нко:
 Луценко, Михаил Николаевич (1909—1994) — советский государственный и партийный деятель.
 Луценко, Михаил Тимофеевич (1930—2017) — советский и российский учёный-гистолог, академик РАМН.